Příjmení Grabowski nosilo nebo nosí více významných osobností:

 Adam Stanislaw Grabowski (1698–1766) – polský šlechtic, biskup a královský komisař
 Antoni Grabowski (1857–1921) – polský inženýr chemie, polyglot, který znal 30 jazyků, a raný propagátor esperanta
 Bronislaw Teodor Grabowski (1841–1900) – polský spisovatel, etnograf a překladatel
 Jürgen Grabowski (1944–2022) – bývalý německý fotbalista
 Michał Grabowski (1804–1863) – polský prozaik, literární kritik a publicista 
 Krzysztof Grabowski (* 1965) – polský zpěvák

Polská příjmení